Прову́лок Пато́на — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Патона — провулок у місті Київ.
 Провулок Патона — провулок у місті Первомайськ Миколаївської області.
 Провулок Патона — провулок у місті Тетіїв Київської області.
 Провулок Патона — провулок у місті Херсон.

Провулки